Barbarossa (italienska för 'Rödskägg') kan syfta på:

 Barbarossa – tillnamn på en osmansk kapare på 1500-talet, se Khair ed-Din
 Barbarossa – tillnamn på en osmansk kapare i början av 1500-talet, den föregåendes bror, se Oruç Reis
 Barbarossa – tillnamn på 1100-talet för den tyske kejsaren Fredrik I av Hohenstaufen
 Operation Barbarossa – täcknamn för den tyska invasionen av Sovjetunionen under andra världskriget
 The man from Barbarossa – den elfte romanen från 1991 av John Gardner om Ian Flemings hemlige agent, James Bond
 Barbarossa (brädspel)
 Barbarossa (datorspel)
 Barbarossa (film) – en italiensk film från 2009 i regi av Renzo Martinelli, originaltitel Barbarossa